Chālūs kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rūdkhāneh-ye Chālūs (vattendrag, lat 36,67, long 51,46), Mazandaran, 
 Chalus (stad i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Chālūs, delprovins, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar